Александр Игоревич Харланов (26 октября 1995) — российский пловец, чемпион мира в комплексной эстафете 4×100 метров на короткой воде.

Карьера 
Воспитанник заречненского спорта. Тренируется у Е. В. и С. Ю. Мельниковых. Специализируется в плавании баттерфляем.

Приказом министра спорта РФ № 54-нг от 20 мая 2013 г. удостоен спортивного звания «Мастер спорта России».

На чемпионате России 2016 года стал чемпионом страны по плаванию баттерфляем на дистанции 200 метров и был включён в сборную России.

На чемпионате мира 2016 года стал чемпионом мира в комплексной эстафете 4×100 метров на короткой воде. В личном первенстве на дистанции 200 метров стал четвёртым.

На чемпионате Евпропы 2017 стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров баттерфляй на короткой воде.

Примечания

Ссылки 

Пловцы России
Чемпионы Европы по плаванию
Чемпионы мира по плаванию